

Чемпионы и призёры 
В первой графе приводится год завершения чемпионата.

Медальный зачёт

Литература 
 Хоккей с мячом. Энциклопедия / Сост. Соснин В. И., Щеглов М. И., Юрин В. Л. — М.: Новые технологии, 2009. — С. 615—659, 699—763. — ISBN 978-5-86541-025-6.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы СССР и России по хоккею с мячом
 
 
 
 
 
 

Всероссийские соревнования по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Списки:СССР
Списки:Спорт в России